El término baja puede referirse a:

 Baja, accidente o lesión.
 Baja por enfermedad, incapacidad temporal para trabajar. 
Baja, ciudad de Hungría. 
Baja 1000, una carrera de raid que se compite en México.
Baja 500, una carrera de raid que se compite en México.
Italian Baja, una carrera de vehículos motorizados por Italia. 
Partido de Baja,  división administrativa histórica de la Jurisdicción de Pinar del Río en el Departamento Occidental de la isla de Cuba.
Baja (Cuba), localidad de Cuba.